L53 peut faire référence à :
 Autres formes d'érythèmes, d'après la classification internationale des maladies ;
 HMS L53, un sous-marin de la Royal Navy ;
 Kanaris (L53), un destroyer d’escorte de la marine de guerre hellénique.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres